Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
  d'infanterie (Empire allemand)
  de réserve bavaroise 
  d'infanterie (Allemagne)
  SS de grenadiers

États-Unis 
  d'infanterie (États-Unis)

France 
  d'infanterie (France)

Italie

Japon 
  (armée impériale japonaise)

Pologne 
  d'infanterie (Pologne)

Royaume-uni 

 30e division d'infanterie (Royaume-uni)

Empire de Russie

URSS

Notes